Jason Anthoney Richardson (n. 1981), cestista statunitense
 Jason Alexander Richardson (n. 1986), atleta statunitense